Santiago Denia Sánchez (9 de março de 1974) é um ex-futebolista profissional espanhol que atuava como defensor.

Carreira 
Santiago Denia representou a Seleção Espanhola de Futebol, nas Olimpíadas de 1996, ele marcou um gol no evento.

Futebolistas olímpicos da Espanha
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol